Siège d'Almeida peut désigner :

 Siège d'Almeida en 1762, pendant la guerre de Sept Ans, du 16 au  ;
 Siège d'Almeida en 1810, pendant la guerre d'indépendance espagnole, du 25 juillet au  ;
 Siège d'Almeida en 1811, dernier épisode militaire de la troisième invasion napoléonienne au Portugal, pendant la Guerre péninsulaire, du 7 avril au .

Almeida